Konstancie Sicilská ( Costanza d'Aragona, 1324– 22. října 1355) byla sicilská princezna a regentka Sicilského království z barcelonské dynastie.

Život 
Narodila se jako nejstarší dcera sicilského krále Petra II. a jeho manželky Alžběty, dcery korutanského vévody Oty III. Její otec zemřel náhle v létě 1342 a králem byl v září téhož roku korunován teprve pětiletý Ludvík, Konstanciin bratr. Regentství se ujala královna vdova společně s Janem, vévodou z Randazza, který byl mladším bratrem zesnulého krále. Po matčině smrti roku 1352 titul regenta v zemi rozvrácené předchozími spory mezi starousedlíky a příchozími Katalánci a sužované morovou nákazou převzala Konstancie. Roku 1355 se mor do země vrátil a znovu udeřil mezi členy královské dynastie. V létě zemřel Fridrich Athénský, syn předchozího regenta a v říjnu 1355 zemřel mladý král Ludvík, který se před chorobou marně ukrýval na hradě v Asti. Zřejmě o pár dní později zesnula i Konstancie. Na sicilský trůn usedl jejich mladší bratr Fridrich a regentkou se stala princezna Eufémie.

Vývod z předků 

Barcelonská dynastie
Sicilské princezny
Sicilští regenti
Regentky
Narození v roce 1324
Úmrtí v roce 1355
Úmrtí 22. října
Oběti moru 14. století
Ženy